

Biografia 
Nipote del cardinale Savio Mellini, studiò diritto e nel 1725 divenne uditore di Rota e poi reggente della Sacra Penitenzieria (1734).

Nel concistoro del 10 aprile 1747 papa Benedetto XIV lo creò cardinale prete con il titolo di cardinale presbitero di Santa Prisca (nel 1748 venne assegnato a quello di San Marcello). Fu prefetto della Sacra Congregazione del Concilio dal 1753 al 1756.

Morì nel 1756: la sua salma venne inumata nella cappella di famiglia in Santa Maria del Popolo.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Benedetto XIV
Sepolti nella basilica di Santa Maria del Popolo